Реве́нтлов () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ревентлов, Анна София (1693—1743) — вторая супруга царствующего датского короля Фредерика IV.
 Ревентлов, Конрад фон (1644—1708) — датский государственный деятель, первый великий канцлер (дат. Danmarks storkansler), с 1699 до своей смерти.
 Ревентлов, Фанни цу (1871—1918) — немецкая писательница, переводчица и художница.
 Ревентлов, Эрнст цу (1869—1943) — немецкий политик, брат Фанни цу Ревентлов.